Mi vida: Grandes éxitos — сборный двухкомпактдисковый альбом Хулио Иглесиаса, выпущенный в 1998 году на лейбле Sony Discos.

На альбоме собрана коллекция из 38 песен из тех, что Хулио Иглесиас записал за свою карьеру. Представлены песни из четырёх разных десятилетий.

Параллельно с этим альбомом другим лейблом, — Columbia Records, — была выпущена похожая компиляция с названием на английском языке — My Life: The Greatest Hits . По словам американского журнала Billboard, это был один из очень редких случаев, когда лейблы Columbia и Sony Discos «раздельно выпустили преимущественно испаноязычные компакт-диски Иглесиаса».

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Charts

Примечания 

Сборники 1998 года
Альбомы Хулио Иглесиаса
Альбомы Sony Music Latin